Coelophysoidea au fost dinozauri comuni ai perioadelor Triasicul târziu și Jurasicul timpuriu. Au fost răspândiți geografic, trăind probabil pe toate continentele.  Erau carnivore cu piele subțire, asemănându-se superficial cu coelurozaurii, cu care au fost clasificați anterior, iar unele specii aveau creste craniene discrete. Mărimea lor varia între 1 și 6 m lungime. Nu se știe ce fel de acoperire exterioară au avut și au fost ilustrați ca având solzi sau pene. Unele specii par să fi trăit în grupuri, deoarece în unele sit-uri s-au găsit mulți indivizi împreună.

Exemple de coelofisoizi includ Coelophysis, Procompsognathus și Liliensternus. Majoritatea dinozaurilor clasificați anterior în taxonul „Podokesauridae” sunt acum clasificați în Coelophysoidea.

Clasificare 
Cladograma de mai jos urmărește studiul realizat de Matthew T. Carrano, John R. Hutchinson și Scott D. Sampson, 2005.

Cladograma de mai jos urmărește studiul realizat de Martin D. Ezcurra și Gilles Cuny, 2007.

Note 

Coelophysoidea
Dinozauri din Triasic
Dinozauri din Jurasic
Dinozauri carnivori